Old ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Old (* 1945), englischer Rugby-Union-Spieler
 Henrik Old (* 1947), färöischer Politiker
 Lloyd J. Old (1933–2011), US-amerikanischer Krebsforscher
 Steven Old (* 1986), neuseeländischer Fußballspieler

Old steht für:

 Old (Ungarn), eine ungarische Gemeinde im Kreis Siklós
 Old (Film), Thriller von M. Night Shyamalan (2021)

OLD steht als Abkürzung für:

 Optical Line Divisor, siehe HYTAS
 Oxford Latin Dictionary
 O.L.D., Old Lady Drivers, eine US-amerikanische Metal- und Grindcore-Band

OLD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Kreis Oldenburg in Holstein (auslaufend)

Siehe auch:
 Old Bailey, der Zentrale Strafgerichtshof (engl. Central Criminal Court) in London
 Old Faithful, ein Geysir
 Old-Croghan-Mann, eine Moorleiche

OLD